Le tournoi Squash Open Black Ball 2022 est l'édition féminine 2022 du tournoi Black Ball Squash Open qui se déroule du 12 au 17 mars 2022 au Caire. Le tournoi fait partie de la catégorie PSA Platinum et il est doté de  de prix. 

Le tableau est composé de 24 participantes dont huit joueuses têtes de série et une wild card Nour El-Sharkawy. 

La finale oppose les deux meilleures joueuses du monde et c'est Nouran Gohar qui l'emporte sur la championne du monde Nour El Sherbini, celle ci abandonnant sur blessure.

Dotation et points 
En 2022, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant.

Têtes de série

Tableau final

Demi-finale, finale

Tableau supérieur

Tableau supérieur 1

Tableau supérieur 2

Tableau inférieur

Tableau inférieur 1

Tableau inférieur 2

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Saison 2021-2022 de la PSA

Liens externes 
 Page PSA
 

2022
Sport en Égypte en 2022
Squash en 2022
Sport en mars 2022